Флаг Марьиной Горки — флаг города Марьиной Горки и Пуховичского района . Флаг Пуховичского района и Марьиной Горки зарегистрирован в Геральдическом регистре Республики Беларусь 22 июля 2000 г. № 42.

Описание 
Флаг Пуховичского района взят с герба города Марьин Горка. Флаг: прямоугольное синее полотнище с соотношением сторон 1:2, в центре которого изображение Богородицы в красно-синих одеждах с белым покрывалом.

История 

Происхождение названия города Марьина Горка восходит к дохристианским временам. Согласно легенде, когда-то на холме на месте современного города стояло языческое святилище. Здесь чествовали суженого Солнца, богиню-мать, Марию, покровительницу родов. Много лет спустя, в 1874 году, в Марьиной Горке, селе Игуменского уезда Минской губернии, была построена церковь Рождества Пресвятой Богородицы . Храм был известен по давней иконе «Богородица», особо почитаемой местными жителями. Праздник Православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы отмечается 1 октября. Его возвели в память о событии, произошедшем в Константинополе в середине X века. Тем временем империя вела войну с сарацинами, и городу грозила смертельная опасность. В назначенный день святой Андрей Юродивий и ученик его Епифаний, находясь в Влахернском храме во время всенощного бдения, увидели на воздухе Богородицу с ликом святых, молящихся о мире и расстилающую Свою пелену (амофору) над христианами. Греки воодушевились, и сарацины были отброшены. Церковной службе в этот день придается особое великолепие. В честь Плащаницы Богородицы есть акафист  .

Примечания

Ссылки 

 Герб города Марьина Горка // «Геральдика Беларуси». ) 
 Гербы //ПУХАВIЦКIРАЁН.INFO
Появились в 2000 году в Белоруссии
Пуховичский район
Флаги городов Белоруссии
Марьина Горка
Флаги 2000 года
Страницы с непроверенными переводами